Бокгорн (Баварія)
 Бокгорн (Нижня Саксонія)